Ел Сантијаго има више значења:

 Ел Сантијаго (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантијаго (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику